Hydrosmecta är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1858. Enligt Catalogue of Life ingår Hydrosmecta i familjen kortvingar, överfamiljen Staphylinoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen kortvingar, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Kortvingar
Hydrosmecta